Roscommon – miasto w Irlandii
 Roscommon – hrabstwo Irlandii

Miejscowości w USA:
 Roscommon – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Roscommon
Gminy w USA:
 Roscommon (ang. Roscommon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Roscommon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Roscommon (ang. Roscommon County) – w stanie Michigan